Zawody pucharu świata w biathlonie w Chanty-Mansyjsku były ostatnimi, dziesiątymi w sezonie 2015/2016 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywano pomiędzy 17–20 marca 2016. Rywalizacja odbywała się w sprincie oraz w biegu na dochodzenie. Pierwotnie zawody miały zakończyć się biegami ze startu wspólnego, jednakże ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne organizatorzy odwołali ostatnią konkurencję sezonu.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Klasyfikacje po zakończeniu sezonu

Przypisy

Bibliografia 
 

Chanty-Mansijsk
2016 w Rosji
Biathlon w Rosji
Sport w Chanty-Mansyjsku